Vilanova de Segrià är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Lleida och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Vilanova de Segrià ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vilanova de Segrià är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Vilanova de Segrià. Runt Vilanova de Segrià är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lleida,  km söder om Vilanova de Segrià. Trakten runt Vilanova de Segrià består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Katalonien